Doradilla puede referirse a:

 una cepa de uva blanca, Forastera blanca; 
 uno de los nombres comunes en Castellano de las siguientes plantas:
 Asplenium ceterach (sin. Ceterach officinarum, Pteridophyta),

 Selaginella lepidophylla (Lycopodiophyta), también planta de la resurrección, rosa de Jericó
 Chrysosplenium oppositifolium (Saxifragaceae), también hepática dorada, saxífraga dorada
 Sanguisorba minor (Rosaceae), también pimpinella menor, algáfita, hierba ge, hierba del cuchillo

 Vitis vinifera (Vitaceae), también vid, parra, viña, viñedo.	
 doradilla acanalada, el nombre común de la planta Cheilanthes marantae (Pteridophyta);
 doradilla de bosque, el nombre común de la planta Blechnum spicant (Pteridophyta);	
 doradilla marina, el nombre común de la planta Asplenium marinum (Pteridophyta); 
 doradilla vellosa, el nombre común de la planta Cheilanthes vellea (Pteridophyta).